1. Gebirgs-Division – Wehrmacht
 1. Gebirgs-Division – Bundeswehr